Deidameia (griech.: Δηιδάμεια) ist der Name

 mehrerer Figuren der griechischen Mythologie:
 der Geliebten des Achilleus und Mutter des Neoptolemos, siehe Deidameia (Tochter des Lykomedes)
 einer Tochter des Bellerophon, siehe Deidameia (Tochter des Bellerophon)
 ein anderer Name der Hippodameia, der Ehefrau des Perithoos, siehe Hippodameia (Lapithin)
 der dritten Ehefrau des Demetrios Poliorketes, siehe Deidameia (Tochter des Aiakides)
 der letzten Königin der Epiroten, siehe Deidameia (Tochter Pyrrhos’ II.)

Siehe auch:
 Deidamia